Mosquée är en ort i Marocko. Den ligger i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Mosquée ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mosquée är lite bergig, och sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Mosquée. Runt Mosquée är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Berkane,  km nordost om Mosquée. Trakten runt Mosquée består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Oriental (region)